Ферхадија може бити:

 Џамија Ферхадија (Бања Лука), џамија у Бањој Луци,
 Џамија Ферхадија (Сарајево), џамија у Сарајеву,
 Ферхадија (улица), улица у Сарајеву.